Der Wirtschafts- und Sozialrat der Vereinten Nationen hat 54 Mitgliedsstaaten, die durch die Generalversammlung der Vereinten Nationen für sich überschneidende dreijährige Wahlperioden gewählt werden. 14 Mitglieder vertreten die afrikanische, 11 die asiatische, 6 die osteuropäische, 10 die lateinamerikanisch-karibische Regionalgruppe und 13 die Gruppe der westeuropäischen und anderen Staaten. Jedes Jahr werden 1/3 der 54 Mitglieder für eine Amtszeit von 3 Jahren neu gewählt, wobei eine unmittelbare Wiederwahl nicht ausgeschlossen wird.

Mitglieder nach Regionalgruppe

Gruppe der afrikanischen Staaten

Gruppe der asiatischen Staaten

Gruppe der osteuropäischen Staaten 

'*' Bulgarien übernahm den Sitz Ungarns ab dem Jahr 2012.

Gruppe der lateinamerikanischen und karibischen Staaten

Gruppe der westeuropäischen und anderen Staaten 

'*' Sitze, die innerhalb einer Wahlperiode wechselten:
am 1. Januar 2001: Malta übernahm den Sitz Griechenlands  
am 1. Januar 2002: Spanien den Sitz Portugals 
am 11. November 2003: die Türkei den Sitz Portugals
am 1. Januar 2005: Spanien den Sitz Griechenlands 

Im Jahr 2011 scheinen die Schweiz und Spanien die Sitze von Liechtenstein und der Türkei übernommen zu haben. Seit dem 1. Januar 2012 hat die Schweiz den Sitz Norwegens und die Niederlande den Sitz Belgiens übernommen.

Siehe auch 
 Regionale Gruppen der UN
 Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen
 Mitglieder der UN-Menschenrechtskommission

Einzelnachweise

Weblinks 
 Official Document System of the United Nations – Quelle für Dokumente zu VN-Wahlen